Hauptman peut renvoyer à :
 Andrej Hauptman, coureur cycliste ;
 Herbert Aaron Hauptman, mathématicien américain.

Voir aussi 
 Hauptmann

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif